Turris Caesaris (« Tour de César » en latin) est le nom de plusieurs localités romaines parmi lesquelles :

 Turris Caesaris, localité romaine située près de Cirta (auj. Constantine, Algérie) en Numidie ;
 Turris Caesaris, localité romaine située en Apulie, près de l'actuelle ville italienne de Polignano a Mare dans les Pouilles.

Homonymie de toponyme